Oak Creek puede referirse a:

 Oak Creek (Wisconsin), ciudad en el condado de Milwaukee, estado estadounidense de Wisconsin.
 Oak Creek (Colorado), pueblo en el condado de Routt, estado estadounidense de Colorado.